Propriá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Propriá (kommun), Sergipe, 
 Propriá (ort), Sergipe, 
 Propriá (flygplats), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar